«Четыре великих книги эпохи Сун» () — одни из наиболее важных энциклопедий в истории китайской литературы, полностью составленные и отредактированные в XI веке. Их составили под руководством императоров схоласты эпохи Сун, которые пытались обозреть знания своего времени. К ним относятся: антология  (), энциклопедии  (),  () и  ().

«Тай-пин гуан цзи», 500  свитков («цзюань») и 10 цзюаней оглавления представляет собой род энциклопедии, в которую вошли жизнеописания мудрецов, знаменитых полководцев, музыкантов, отшельников, врачей, мотов, пьяниц, каллиграфов, тиранов, даосов, гениев, фей, магов, рассказы о драконах, лисах-демонах, привидениях и тому подобном, главным образом материал фантастического, необычайного характера. Для её составления была привлечена обширная литература (945 сочинений), значительная часть которых в настоящее время уже не существует. В составлении энциклопедии принимала участие комиссия из 12 человек во главе с  (, 925—996), в составе  (, 915—986),  (, 916—991),  (, 947—1002),  (),  () и других. Составление «Тай-пин гуан цзи» было окончено в 978 году, после чего в 981 году был издан указ о её напечатании.

По указу сунского императора Чжэнь-цзуна (997/998–1022) одна из крупнейших энциклопедий («лэй шу», ) «Цэ фу юань гуй» (1013), состоящая из более чем 9 млн. иероглифов, 1000 цзюаней и свыше 1100 рубрик, была создана в жанре «цэ фу», подразумевающем использование официальных (династийных) историй («чжэн ши», ) и ортодоксальных трактатов.

См. также 
 Классические китайские тексты
 Рукописные императорские библиотеки Китая

Примечания

Литература 
 

Классические китайские тексты
Энциклопедии Китая
Династия Сун